Liste des autoroutes numérotées 1.

Internationales 
 AH1
 Route européenne 1
 Route européenne 001

Autoroute 1

Bundesautobahn 1
 Bundesstraße 1

Autoroute 1

West Autobahn (A1)

Autoroute belge A1

Autoroute nationale 1

Autoroute nationale 1

Parties de la Route transcanadienne
 Autoroute 1 (Alberta)
 Autoroute 1 (Colombie-Britannique)
 Autoroute 1 (Île-du-Prince-Édouard)
 Autoroute 1 (Manitoba)
 Autoroute 1 (Saskatchewan)
 Autoroute 1 (Terre-Neuve-et-Labrador)
 Autres
 Route 1 (Nouveau-Brunswick)
 Trunk 1 (Nouvelle-Écosse)
 Autoroute 1 (Territoires du Nord-Ouest)
 Autoroute 1 (Yukon)

Gyeongbu Expressway
 Route nationale 1

Autoroute nationale 1

Fédérales
 Interstate A-1
 Interstate H-1
 U.S. Route 1
 Route 1 (Nouvelle-Angleterre)
 États
 State Route 1 (Alabama)
 Route 1 (Alaska)
 Autoroute 1 (Arkansas)
 State Route 1 (Californie)
 State Highway 1 (Colorado)
 Route 1 (Delaware)
 State Road A1A (Floride)
 State Route 1 (Géorgie)
 State Highway 1 (Idaho)
 Route 1 (Illinois)
 State Road 1 (Indiana)
 Autoroute 1 (Iowa)
 K-1 (autoroute du Kansas)
 Route 1 (Kentucky)
 Autoroute 1 (Louisiane)
 M-1 (autoroute du Michigan)
 State Highway 1 (Minnesota)
 Autoroute 1 (Mississippi)
 Route 1 (Missouri)
 Autoroute 1 (Montana)
 Autoroute 1 (Nebraska)
 State Route 1 (Nevada)
 Route 1 (New Jersey)
 State Road 1 (Nouveau-Mexique)
 Autoroute 1 (Dakota du Nord)
 State Route 1 (Ohio)
 State Highway 1 (Oklahoma)
 Pacific Highway No. 1 (Oregon)
 Route 1 (Pennsylvanie)
 State Route 1 (Tennessee)
 State Highway 1 (Texas)
 State Highway Loop 1 (Texas)
 State Highway NASA Road 1 (Texas)
 Farm to Market Road 1 (Texas)
 Ranch Road 1 (Texas)
 State Route 1 (Utah)
 Autres régions
 Autoroute 001 (Samoa américaines)
 Autoroute 1 (Guam)
 Interstate PRI-1 (Puerto Rico)
 Autoroute 1 (Puerto Rico)

Autoroute A1

Route 1

Autoroute nationale 1

Route nationale 1

Autoroute 1

Route 1

Autoroute 1

Route nationale 1
 Route 1 (Shuto Expressway)
 Route 1 (Nagoya Expressway)
 Route 1 (Hanshin Expressway)

Route nationale 1

Route fédérale 1

Autoroute fédérale 1

Route nationale 1

Route nationale 1

Dálnice 1

Autoroute 1

Autoroute nationale 1

Route 1

Route 1 Gral. Manuel Oribe

Voir aussi